Todaro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Agostino Todaro
 M. Antonio Todaro